Перекры́тие:
 Перекрытие — горизонтальная внутренняя защитная конструкция, которая разделяет по высоте смежные помещения в здании.
 Перекрытие-оболочка — строительная конструкция перекрытий зданий и сооружений.
 Перекрытие (шахматы) — тактический приём в шахматной партии, расположение фигуры на линиях действия дальнобойных фигур.
 Перекрытие (программирование):
 Перекрытие ( — аннулирование) задач — один из методов реализации динамического программирования (решение задачи, разбитием её на подзадачи и объединия их решений), который позволяет свести количество подзадач к минимуму. Задача перекрытия, как и перегрузки — использование одного метода для различных ситуаций, но в отличие от неё оно имеет динамическую природу: функция перегрузки перегружена разным поведением, а функция перекрытие перекрывает разные ситуации её использования.
 Перекрытие виртуального метода — переопределение его невиртуальным, то есть виртуальный метод базового класса выполняется в объекте, если он не переопределён (например, с целью расширения или конкретизации) в классе потомка.

См. также

Примечания